Кристијан де ла Фуенте () чилеанско-амерички је глумац.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Филмови

Награде

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1974.